Psammamphiporus är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Gibson 1989. Enligt Catalogue of Life ingår Psammamphiporus i familjen Amphiporidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Hoplonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Psammamphiporus